Ахмади может означать:

Фамилия
 Ахмади, Атефа (род. 2000) — иранская горнолыжница.
 Ахмади, Рахман (род. 1980) — иранский футболист, вратарь иранского футбольного клуба «Сепахан» и сборной Ирана.
 Ахмади, Фарид (род. 1988) — афганский футболист, полузащитник.

Топоним
 Ахмади (Восточно-Казахстанская область) — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ахмади (Удмуртия) — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Ахмади (губернаторство) — губернаторство в Кувейте.